Волта Алгарви () — шоссейная многодневная велогонка по дорогам португальского региона Алгарви. Входит в календарь Европейского тура UCI под категорией 2.HC. Проводиться в феврале и является важным подготовительным стартом начала сезона.

Призёры

Рекорд побед

Индивидуально

По странам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Волта Алгарви на FirstCycling 
 Волта Алгарви на Memoire-du-cyclisme.eu 
 
 
 
 

Волта Алгарви
Велогонки в Португалии